Die Tippeligaen 2000 war die 56. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die zehnte Saison unter dem Namen Tippeligaen. Die Spielzeit begann am 8. April 2000 und endete am 30. Oktober 2000 mit dem zweiten Relegationsspiel.

Modus 
Die vierzehn Teams der Liga spielten in einer einfachen Hin- und Rückrunde gegeneinander, so dass jedes Team 26 Spiele absolvierte. Die zwei Letztplatzierten mussten absteigen. Der Drittletzte musste in Hin- und Rückspiel gegen den Drittplatzierten der 1. divisjon um den Verbleib in der Tippeligaen spielen.

Mannschaften und Spielstätten

Saisonverlauf 
Rosenborg BK gewann zum neunten Mal hintereinander die norwegische Meisterschaft. Es war gleichzeitig die 15. Meisterschaft für die Mannschaft.

Zu Beginn der Saison war das Kräfteverhältnis zwischen den Mannschaften noch ausgeglichen. Ab dem zehnten Spieltag stand dann nur noch Rosenborg an der Tabellenspitze und baute seinen Vorsprung auf bis zu zwölf Punkte aus (20. Spieltag). Durch zwei Niederlagen in Folge kam Viking noch einmal ein wenig heran. Doch am vorletzten Spieltag sicherte sich Rosenborg die Meisterschaft. Brann Bergen konnte sich durch einen Sieg im letzten Spiel den zweiten Platz sichern.

Odd Grenland gewann den Pokal. Es war der insgesamt zwölfte Sieg und der erste nach 1931. Von den Aufsteigern konnte sich nur Bryne FK in der Tippeligaen halten. IK Start und FK Haugesund dagegen mussten wieder in die 1. Divisjon absteigen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Ergebnisse der Saison sind in dieser Kreuztabelle aufgelistet. Die Heimmannschaft des jeweiligen Spiels ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Relegation 

|}
Sogndal IL stieg aufgrund der Auswärtstorregel in die Tippeligaen auf

Torschützenliste 
Die Sortierung erfolgt nach gleicher Toranzahl alphabetisch.

Weblinks 
 Norwegisches Fußballarchiv

Fußballsaison 2000
Eliteserien-Saison (Fußball)